Hetzdorf ist der Name folgender Orte:

 Hetzdorf (Bürgel), Ortsteil der Stadt Bürgel im Saale-Holzland-Kreis
 Hetzdorf (Flöhatal), anteilig Ortsteil der Stadt Flöha und der Stadt Oederan im Landkreis Mittelsachsen
 Hetzdorf (Halsbrücke), Ortsteil der Gemeinde Halsbrücke im Landkreis Mittelsachsen
 Hetzdorf (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig im Landkreis Mittelsachsen
 Hetzdorf (Uckerland), Ortsteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark

Siehe auch:
 Hetzdorfer Viadukt
 Hetzendorf